Division 1 i fotboll för damer 2001 bestod för sista gången av tre serier, de hade vardera 10 lag i varje och spelades mellan den 28 april och 6 oktober 2001. Lagen från samma serie möttes två gånger, en hemma och en borta, vilket gav totalt 18 matcher där en seger gav tre poäng, oavgjort en poäng och förlust noll poäng. De tre seriesegrarna, Alviks IK i Div 1 Norra, BK Kenty i Div 1 Mellersta och IF Trion i Div 1 Södra, kvalificerade sig för Damallsvenskan 2002, medan de fyra sista i varje serie flyttades ner till division 2 eftersom Div 1 från och med säsongen 2002 bantades ner från 30 till 24 lag som spelade i två serier med 12 lag i varje.

Nya lag i Division 1 2001 var BK Astrio, BK Kenty och Sundbybergs IK som alla åkte ur Damallsvenskan 2000 samt Lerums IS, Mjölby Södra IF, Mossens BK, Ope IF, Rölanda IF och Umeå Södra FF som gick upp via ett Div 1-kval under hösten 2000.

Sundbybergs IK, som åkte ur Damallsvenskan året innan, var kvalificerade att spela i Div 1 2001, men på grund av spelarbrist så lades laget ner och ersattes i Div 1 av Rölanda IF som kommit tvåa i Division 2 Mellersta Götaland säsongen före.

Serier

Norra

Mellersta

Södra

Se även
 Damallsvenskan 2001

Externa länkar 
 Spelprogram 2001 för Div 1 Norra på fotbollförbundets hemsida
 Spelprogram 2001 för Div 1 Mellersta på fotbollförbundets hemsida
 Spelprogram 2001 för Div 1 Södra på fotbollförbundets hemsida

Fotboll i Sverige 2001
2001
Fotbollssäsongen 2001